Лос Атаскадерос има више значења:

 Лос Атаскадерос (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Атаскадерос (Амека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Атаскадерос (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Атаскадерос (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику